Baldessari peut faire référence à :

Patronyme 

 Horacio Baldessari (1958-), joueur et entraîneur de football argentin naturalisé bolivien ;
 Irene Baldessari (1993-), athlète italienne ;
 John Baldessari (1931-), artiste conceptuel américain.